Helle har flere betydninger:

 Helle (navn) – et kvindenavn
 Helle (mytologi) – I græsk mytologi et barn af Athamas og Nefele
 Helle (bebyggelse) – autoriseret stednavn i Øse Sogn i Helle Kommune. Fra 2007 en del af Varde Kommune
 Helleanlæg – en afgrænsning mellem kørebaner
 Flad klippe eller sten (som i helleristning)
 Et fristed i fangelege, ettagfat m.v.

Ordet er muligvis beslægtet med hellig og betyder i de to sidste tilfælde et sted, hvor man er "fredet".